Gymnophthalmidae  — семейство ящериц, ранее относимых к инфраотряду сцинкообразных. Сейчас вместе с тейидами включаются в группу Teiformata, вместе с амфисбенами и настоящими ящерицами (группа Lacertibaenia) образуя группу Laterata. 

Гимнофтальмиды являются небольшими ящерицами, взрослые особи имеют длину меньше чем 60-миллиметров. Спинные и боковые чешуи могут иметь разный размер и текстуру — от маленьких (Cercosaura) до больших (Iphisa), и от гладких (Bachia) до сильно шершавых (Arthrosaura).
Некоторые маленькие и большие чешуйки перекрываются. Брюшные чешуи обычно больше чем спинные.
У большинства разновидностей есть конечности, они обычно маленькие, но хорошо развиты (уменьшенные у Bachia, отсутствуют у Calyptommatus).

Биология 
Гиминофтальмид часто называют «Микротейиды» из-за их маленьких размеров и сходства с семейством Тейиды. Экологически это очень разнообразное семейство. Большинство из видов являются дневными животными, но некоторые добывают пищу ночью. Обитают во влажных лесах, высоко в Андах, засушливых и полузасушливых местах, включая реликтовые дюны Рио, Сан Франциско и северо-восточной Бразилии. Многие являются наземными, и добывают еду из лесной подстилки. Tretioscincus добывают себе еду на стволах деревьев, Alopoglossus angulatus и Potamites живут в заболоченных областях, могут плавать под водой, как саламандры. Bachia и Calyptommatus являются подземными. Все виды являются насекомоядными
и некоторые (например, Calyptommatus) питаются большими количествами термитов. Репродуктивная биология известна только для некоторых видов, которые являются яйцекладущими. В зависимости от вида, в кладке одно или два яйца. Иногда в гнёздах находят больше чем 2 яйца, есть предположение, что это колониальные кладки (например, Proctoporus raneyi). Есть виды, размножающиеся партеногенезом (роды Gymnophthalmus и Leposoma).

Распространение 
От юга Центральной Америки, до юга Южной Америка к востоку от Анд.

Классификация 
В семействе Gymnophthalmidae 47 родов с 231 видом:

Примечания 

Ящерицы